Csehország
 Janovice, település a Frýdek-místeki járásban
 Janovice nad Úhlavou, település a Klatovy-i járásban
 Janovice v Podještědí, település a Libereci járásban
 Červené Janovice, település a Kutná Hora-i járásban
 Uhlířské Janovice, település a Kutná Hora-i járásban
 Velké Janovice, település a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Vrchotovy Janovice, település a Benešovi járásban
 Janovice, Kravaře településrésze a Česká Lípa-i járásban
 Janovice, Rýmařov településrésze a Bruntáli járásban
 Janovice, Morašice településrésze a Chrudimi járásban
 Janovice, Polná településrésze a Jihlavai járásban
 Janovice, Vinary településrésze a Hradec Králové-i járásban
 Janovice, Dlouhá Ves településrésze a Klatovyi járásban
 Janovice, Kobyly településrésze a Libereci járásban
 Janovice, Starý Jičín településrésze a Nový Jičín-i járásban
 Janovice, Olbramice településrésze az Ostrava városi járásban
 Janovice, Pelhřimov településrésze a Pelhřimovi járásban
 Janovice, Rudník településrésze a Trutnovi járásban
 Janovice, Velká Bíteš településrésze a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Moravecké Janovice, Strážek településrésze a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Pernštejnské Janovice, Věžná településrésze a Žďár nad Sázavou-i járásban